2 miejscowości w Polsce:
 Józefinowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. obornickim, w gminie Rogoźno
 Józefinowo – osada w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Łobżenica